Osoby o tym nazwisku:
 Mike Passell – amerykański brydżysta
 Nancy Passell – amerykańska brydżystka